Пинчот () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пинчот, Бронсон (род. 1959) — американский актер.
 Пинчот, Гиффорд (1865—1946) — американский лесник, политик и чиновник.